Юнас Андерссон (; 24 февраля 1981, Лидингё) — шведский хоккеист, правый нападающий. Завершил карьеру игрока в 2015 году.

Карьера 
Родился 24 февраля в шведском Лидингё. Начинал играть в ХК «Лидингё» (Швеция), затем выступал за молодёжную команду клуба «АИК».

На драфте НХЛ 1999 года был выбран во 2-м раунде под общим 33-м номером командой «Нэшвилл Предаторз».

10 января 2013 года, выступая за «Атлант», забросил 4 шайбы в ворота «Витязя» («Атлант» победил 7:3). Юнас стал первым шведом, забросившим в одном матче КХЛ 4 шайбы.

Статистика выступлений

Достижения 
  Бронзовый призёр чемпионата мира (2010).
  Чемпион Финляндии (2008).
  Серебряный призёр чемпионата Финляндии (2009).
  Бронзовый призёр чемпионата Финляндии (2007).

Ссылки 
 
 
 
 

Хоккеисты Швеции
Хоккейные нападающие
Игроки сборной Швеции по хоккею с шайбой
Хоккеисты НХЛ
Хоккеисты КХЛ
Игроки «Норт-Бэй Сентенниалс»
Игроки «Милуоки Эдмиралс»
Игроки «Нэшвилл Предаторз»
Игроки ХК «Лександ»
Игроки ХК «Сёдертелье»
Игроки ХК «Брюнес»
Игроки ХК «Ильвес»
Игроки ХК ХПК
Игроки ХК «Кярпят»
Игроки ХК «Динамо» Минск
Игроки «Манитоба Мус»
Игроки «Ванкувер Кэнакс»
Игроки ХК «Ак Барс»
Игроки ХК «Атлант»
Игроки ХК «Торпедо» Нижний Новгород
Игроки ХК «Югра»
Игроки ХК «Клотен»
Игроки КХЛ, забивавшие 4 и более голов в одной игре
Задрафтованные ХК «Нэшвилл Предаторз»